Guerre et Paix () est un roman russe de Léon Tolstoï publié entre 1865 et 1869.

Cela peut aussi faire référence à :

Opéra 
 Guerre et Paix, un opéra de Sergueï Prokofiev composé en 1942

Cinéma 
 Guerre et Paix (Voïna i mir), un film russe muet réalisé par Yakov Protazanov et Vladimir Gardin en 1915
 Guerre et Paix (War and Peace), un film italo-américain réalisé par King Vidor en 1956
 Guerre et Paix (Voïna i mir), un ensemble de quatre films soviétiques réalisés par Serguei Bondartchouk entre 1965 et 1967

Télévision 
 War and Peace, une série britannique réalisée par John Davies, diffusée sur BBC2 en 1972
 Guerre et Paix (War and Peace), une série italo-germano-franco-britannique réalisée par Robert Dornhelm, diffusée sur France 2 en 2007
 War and Peace, une série américano-britannique diffusée sur BBC One à partir du  pour le premier épisode de la première saison.

Autres 
 Guerre et Paix, composition en deux panneaux de Pablo Picasso réalisée en 1952 pour la Chapelle de Vallauris devenu Musée Picasso
 War and Peace: 1796–1815, un jeu vidéo développé et édité par Microïds en 2002
 Nébuleuse Guerre et paix (War and Peace Nebula), une nébuleuse de la constellation du Scorpion